Noschese est un patronyme porté notamment par :
 
 Alighiero Noschese (1932-1979), animateur, humoriste, imitateur et acteur italien,
  (1968-), actrice et chanteuse italienne.